Cellarius, latinización del apellido alemán Keller o Séller, es el nombre con el que se conoce a varios personajes históricos:

 Cristóbal Cellarius (1638-1707), historiador alemán

 Andreas Cellarius, o Andreas Celarius, astrónomo, que elaboró una carta de influencias zodiacales sobre la Tierra titulada Typus aspectuum oppositionum et conjunctionum etz in planetis publicada por Johannes Janssonius en su Atlas Coelestis seu Harmonia Macrocosmica (1661)

 Además, llevaron ese nombre varios teólogos:
 Andreas Cellarius (1503-1562)
 Balthasar Cellarius (1614-1689)
 Ludwig Friedrich Cellarius (1745-1818)
 Martín Cellarius (1499-1564)
 Michael Cellarius (1490-1548)

Referencias